Powiat kamionecki (Galicja)
 Powiat kamionecki (II Rzeczpospolita)
 Powiat kamionecki (Generalne Gubernatorstwo)